Hawthorn – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Hawthorn – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Hawthorn – miejscowość w Australii, w aglomeracji Adelaide, w stanie Australia Południowa
 Hawthorn – część aglomeracji Melbourne
 Hawthorn – angielska nazwa rodzaju Crataegus L. (głóg)